Ноде́ (, ) — французская фамилия, а также топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Ноде, Габриэль (1600—1653) — французский учёный, эзотерик и библиотекарь.
 Ноде, Жозеф (1786—1878) — французский историк литературы и библиотекарь.
 
 Ноде, Эме (1785—1847) — французский военный деятель, поэт и драматург, автор и переводчик басен.

Топонимы 
 Ноде — река в Мурманской области России, впадает в озеро Гирвас.
 Ноде — озеро в Мурманской области России.
 Ноде-Яха — устар. название реки Нгодяяха в России, протекает по территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа.